Esistono più comuni francesi con questo nome

Talcy – Loir-et-Cher
Talcy – Yonne